Kahramonhoi Todżikiston (1998) – 7. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Wachsz Kurgonteppa. Nowym mistrzem Tadżykistanu został zespół Warzob Duszanbe. Tytuł króla strzelców zdobył Nozir Rizomow, który w barwach klubu Saddam Sarband zdobył 23 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
1998 w piłce nożnej
Tadżykistan w XX wieku
1998 w Azji